1964 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 Выставка «Героическая оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны в произведениях художников», приуроченная к 20-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, открылась в залах ГРМ. Кроме живописи, скульптуры и графики был представлен также плакат, карикатура, Окна ТАСС, листки «Боевого карандаша».

 Тематическая художественная выставка «Расцветай, земля колхозная!» открылась летом на ВДНХ СССР, а позднее была показана в Целинограде.

 В залах ЛОСХ прошла ретроспективная выставка произведений М. П. Бобышова, на которой было показано около 500 произведений живописи, графики и театрально-декорационного искусства.

 1 ноября — зональная художественная выставка «Сибирь социалистическая» открылась в Новосибирске. Её участниками стали свыше 300 сибирских мастеров изобразительного искусства.

 2 ноября — выставка художников центральных областей России «В едином строю» открылась в павильоне тематических выставок ВДНХ СССР. Экспонировались произведения мастеров изобразительного искусства Владимирской, Ивановской, Калининской, Московской, Пензенской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской областей, а также Мордовской АССР.

 3 ноября Зональная художественная выставка «Ленинград» открылась в залах Государственного Русского музея.

 4 ноября — монумент «Покорителям космоса» в ознаменование выдающихся достижений советского народа в освоении космического пространства открыт в Москве у ВДНХ СССР. Авторы монумента скульптор А. Файдыш-Крандиевский, архитекторы М. Барщ и А. Колчин.

 В канун 47-й годовщины Октября зональные художественные выставки открылись в Москве, Свердловске, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Воронеже.

 5 ноября — Зональная выставка произведений московских художников «Москва - столица нашей Родины» открылась в ЦВЗ «Манеж». Экспонировалось 2500 произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусства 1136 авторов.

 «Выставка произведений советского изобразительного искусства» открылась в Генуе, Италия.

 Зональная художественная выставка «Сибирь социалистическая» открылась в Новосибирске.

 18 ноября — выставка произведений графика В. А. Фаворского открылась в залах ГМИИ имени А. С. Пушкина.

 Выставка произведений ленинградских художников Самуила Невельштейна и Николая Тимкова открылась в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР. После окончания выставка была показана в Москве, в городах Ярославле, Ростове-на-Дону, Кисловодске, Орджоникидзе, Нальчике.
В Италии на XXXI Венецианской биеннале участвовали советские художники. В Русском павильоне прошла групповая выставка 42 художников. Среди них были: Павел Корин, Александр Дейнека, Евгений Вучетич, Евсей Моисеенко, В Иззат Клычев, Владимир Стожаров.

 Зональная художественная выставка «Советский Юг» открылась в Ростове-на-Дону.

 «Выставка произведений советского изобразительного искусства» открылась в Праге, Чехословакия.

 Второй Всесоюзный съезд художников СССР прошёл в Москве.

Родились 
 27 апреля — Шилов Виктор Викторович, российский живописец, Народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств.
 5 июня — Богатов Евгений Алексеевич, московский художник и искусствовед.

Скончались 
 20 апреля — Герасимов Сергей Васильевич, русский советский живописец и педагог, Народный художник СССР, лауреат Ленинской премии.
 10 мая — Ларионов Михаил Фёдорович, русский художник, с 1919 постоянно живший во Франции (род. в 1881)
 7 июля — Бобышов Михаил Павлович, советский художник и педагог, Народный художник Российской Федерации (род. в 1885).
 30 июля — Бубнов Александр Павлович, русский советский живописец, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член-корреспондент Академии художеств СССР (род. в 1908).
 3 декабря — Ефимов Александр Алексеевич, русский советский живописец (род. в 1905)
 29 декабря — Фаворский Владимир Андреевич, русский, советский художник, график, искусствовед, действительный член Академии художеств СССР, Народный художник СССР (род. в 1886).

Примечания

См. также 

 Союз художников СССР

Источники 
 Бетхер-Остренко И. Художественная летопись истории // Вечерний Ленинград, 1964, 28 января.
 Работы двух художников // Вечерний Ленинград, 1964, 16 марта.
 Зональная выставка «Ленинград». 1964 год. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1965.
 Аникушин М. Солнце на полотнах // Ленинградская правда, 1964, 3 ноября.
 Колесова О. Две тысячи встреч. На выставке «Ленинград» // Ленинградская правда, 1964, 4 ноября.
 Литературная Россия, 1964, 6 ноября.
 Молдавский Д. «Ленинград». На зональных художественных выставках // Литературная Россия, 1964, 27 ноября.
 Копелян Г. Удачи и просчёты молодых // Смена, 1964, 28 ноября.
 Воронова О. Краски России. // Комсомольская правда, 1964, 18 декабря.
 Дмитренко А. Взором современника // Смена, 1964, 27 декабря.
 Самуил Невельштейн, Николай Тимков. Выставка произведений. Живопись. Графика. Каталог. М., 1964.
 А. Яр—Кравченко. С открытой душой // Советская культура, 1964, 21 мая.
 В. Симоновская. Родина, её красота. // Ленинградская правда, 1964, 18 марта.
 Бобышов Михаил Павлович. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1964.
 В. Кручина. Неувядающая молодость творчества // Вечерний Ленинград, 1964, 16 апреля.
 Никифоров П. «Москва - столица нашей родины» (заметки о живописи) // Художник. 1965, № 2. С.3-13.
 Кривенко И. «Ленинград» (раздел живописи) // Художник. 1965, № 3. С.27-36.
 Стожаров В. Раздумья у произведений // Художник. 1965, № 3. С.24.
 Лапшин В. Сибирь социалистическая // Художник. 1965, № 7. С.27-31.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.1.. М., Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.2. М., Искусство, 1972.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1,2. — М: Советский художник, 1979.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 5. 1954—1958 годы. — М: Советский художник, 1981.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.4. Кн.1. М., Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.4 Кн.2. СПб., 1995.
 Время перемен. Искусство 1960—1985 в Советском Союзе. СПб., Государственный Русский музей, 2006.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., 2007. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007.
 

Изо
История искусства СССР по годам